Debarca ou Debartsa (en ) est une municipalité du sud-ouest de la Macédoine du Nord. Elle comptait  habitants en 2002 et s'étend sur 425,39 km. C'est la seule municipalité macédonienne à ne pas porter le nom de son chef-lieu, ici le village de Beltchichta ; c'est également une municipalité jeune, puisqu'elle fut créée en 2004 par la fusion de celles de Beltchichta et Mecheïchta. 

Debarca possède une petite partie de la rive nord du lac d'Ohrid et compte plusieurs sites archéologiques importants, comme celui de Trebenichta, une nécropole princière antique, et le village préhistorique de Gorentsi.

La municipalité de Debarca est entourée par Kičevo, Demir Hisar, Ohrid et Struga. Elle compte plusieurs villages : Beltchichta, où se trouve le siège administratif, Arbinovo, Botoun, Brejani, Velmey, Volino, Vrbyani, Godivyé, Gorentsi, Gorno Sredoretchié, Grko Polé, Dolno Sredoretchié, Zlesti, Izdeglavyé, Klimechtani, Laktinyé, Lechani, Mecheïchta, Mramorets, Novo Selo, Ozdoleni, Orovnik, Pesotchani, Slatino, Slatinski Tchiflik, Slivovo, Sochani, Trebenichta, Touriyé et Tsrvena Voda.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, la municipalité n'existait pas, mais celles de Beltchichta et de Mecheïchta, qui ont fusionné pour la former en 2004 comptaient ensemble :
 Macédoniens : 5 323 (96,68 %)
 Albanais : 506 (2,78 %)
 Serbes : 8 (0,14 %)
 Turcs : 2 (0,04 %)
 Autres : 20 (0,34 %)

Voir aussi 
 Subdivisions de la République de Macédoine

Références